Příjmení Hodge nosí více významných osobností:

 Andrew Triggs Hodge (* 1979) – britský veslař
 Percy Hodge (1890–1967) – britský atlet
 William Vallance Douglas Hodge (1903–1975) – skotský matematik

Externí odkazy